Cinque Mulini (букв. перевод Пять мельниц) — ежегодный кроссовый пробег, который проводится в коммуне Сан-Витторе-Олона, Италия. Проходит с 1933 года. В настоящее время является одним из соревнований серии IAAF Cross Country Permit.

Впервые пробег состоялся 22 января 1933 года, а её основателем был Джованни Малерба. За день до первого пробега, то есть 21 января 1933 года на улице выпал снег и проведений соревнований оказалось под угрозой. Тем не менее организаторы всё таки не стали отменять пробег. Дистанция была длиной 6 километров, а первым победителем стал итальянец Марио Фиочи. В 1937 году длина трассы увеличивается до 10 километров, а в 1938 до 12,3 километров. Соревнования не прерывались даже во время Второй мировой войны. До 1951 года участие принимали только итальянцы, а с 1952 года пробег стал международным. В 1971 году наряду с мужчинами стали соревноваться женщины. С 2012 года длина трассы у мужчин составляет 9,8 км, а у женщин 5,5 км.

Победители

Национальная эра

Международная эра

Ссылки 
 Официальный сайт

Соревнования по кроссу